Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Marion Bartoli che ha battuto in finale Ol'ga Alekseevna Pučkova 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Jelena Janković (quarti di finale)
 Marion Bartoli (campionessa)
 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Séverine Brémond (semifinali)

 Sybille Bammer (secondo turno)
 Shenay Perry (quarti di finale)
 Jamea Jackson (primo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2006